Мартин Джозеф Игэн (, 25 апреля 1918, Блэки, Альберта, Канада – 3 июня 2008) – бывший канадский хоккеист, защитник. Провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Нью-Йорк Американс», «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Родившийся в Блэки (Альберта), Пэт Игэн начал свою профессиональную карьеру в 1938 году в команде Хоккейной лиги тихоокеанского побережья «Сиэтл Сихокс». В следующем сезоне он дебютировал в НХЛ, подписав контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Американс», но большую часть сезона провёл в фарм-клубе «Американс» команде «Спрингфилд Индианс».

В 1942 году Игэн был призван на службу в Канадские вооружённые силы. В сезоне 1943/44 он вернулся в хоккей, но поскольку «Американс» приостановили свою деятельность, права на него были приобретены клубом «Детройт Ред Уингз». Отыграв половину сезона, Игэн перешёл в «Бостон Брюинз», с которыми провёл 6 сезонов прежде, чем был продан в «Нью-Йорк Рейнджерс». Сезон 1950/51 стал для Игэна последним в его НХЛовской карьере.

После завершения игровой карьеры Игэн занялся тренерской деятельностью. Под его руководством «Спрингфилд Индианс» три сезона подряд делали «золотой дубль»: финишировали первыми в регулярном чемпионате и выигрывали Кубок Колдера, трофей для лучшей команды Американской хоккейной лиги.

Награды и достижения 
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1949

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Пэта Игэна на The Internet Hockey Database
 Биография Пэта Игэна на Legends of Hockey
 Профиль Пэта Игэна на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Американс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ